Bok kan syfta på:

 Bok – ett medium för kommunikation
 "Bok" – en komisk bok av Tage Danielsson, se Tage Danielssons Bok
 Bok – en äldre enhet i pappersräkning, se Stycketal
 Bok - ett efternamn, se Book
 Bok, Gryteskog – ett naturminne i anslutning till Gryteskogs naturreservat
 Bok (träd) – ett träd